Le nom de Ligue antisémitique de France a désigné deux organisations antisémites françaises :
 la Ligue nationale anti-sémitique de France, fondée par Édouard Drumont et active entre 1889 et 1892 ;
 la Ligue antisémitique de France, fondée par Jules Guérin en 1897 et rebaptisée Grand Occident de France en 1899.